

Aziende
PFAFF – azienda di macchine da cucire fondata da Georg Michael Pfaff

Persone 
Christoph Matthäus Pfaff (1686-1760) – teologo dell'università di Tubinga, creatore dei falsi frammenti di Ireneo di Lione
Johann Friedrich Pfaff (1765-1825) – matematico docente di Gauss
Christoph Heinrich Pfaff (1773-?) – chimico e medico, lavorò con Alessandro Volta, fratello del precedente
Johann Wilhelm Pfaff (1774-?) – matematico che coprì cattedre alle università di Würtzburg ed Erlangen, fratello dei precedenti
Jean-Marie Pfaff (1953-) – portiere del  e della Nazionale di calcio belga degli anni ottanta
Georg Michael Pfaff  – Fondatore Fabbrica Macchine per cucire PFAFF Germania
Kristen Pfaff – bassista delle Hole
Alfred Pfaff (1926-2008) – ex-centrocampista tedesco dell'Eintracht Francoforte